Хе́ймер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеймер, Бен (род. 1987) — английский футболист.
 Хеймер, Иан  (род. 1965) — британский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Хеймер, Роберт (1911—1963) — британский, английский кинорежиссёр, писатель, сценарист.
 Хеймер, Тор  (род. 1983) — американский боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 См. также 
 Хамер